Пудун:

 Новый район Пудун — деловой район Шанхая
 Название нового международного аэропорта Шанхая